Oberloskamp ist der Familienname folgender Personen:

 Dore Oberloskamp (1946–2022), deutsche Filmemacherin, Malerin und Fotografin, siehe Dore O.
 Helga Oberloskamp (* 1943), deutsche Juristin und Hochschullehrerin